Młynik ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Młynik (Sorkwity) im Powiat Mrągowski, bis 1945: Lasken, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Młynik (Zalewo) im Powiat Iławski
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Młynik (Olszówka) im Powiat Kolski
 Młynik (Sośnie) im Powiat Ostrowski
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Młynik (Wąbrzeźno) im Powiat Wąbrzeski
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Młynik (Śniadowo) im Powiat Łomżyński
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Młynik (Pelplin) im Powiat Tczewski

Siehe auch:
 Młyniki
 Młynki